|-
| 15101 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15102 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15103 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15104 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15105 - ||  || 21 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15106 Swanson ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15107 Toepperwein ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15108 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15109 Wilber ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15110 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15111 Winters ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15112 Arlenewolfe ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15113 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15114 - ||  || 12 februarie 2000 ||  || 
|-
| 15115 Yvonneroe ||  || 29 februarie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 15116 Jaytate ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15117 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15118 Elizabethsears ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15119 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15120 Mariafélix || 2000 ES || 4 martie 2000 || Marxuquera || J. J. Gómez
|-
| 15121 - ||  || 5 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 15122 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15123 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15124 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15125 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15126 Brittanyanderson ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15127 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15128 Patrickjones ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15129 Sparks ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15130 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15131 Alanalda ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15132 Steigmeyer ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15133 Sullivan ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15134 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15135 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15136 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15137 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15138 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15139 Connormcarty ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15140 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15141 - ||  || 11 martie 2000 ||  || 
|-
| 15142 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15143 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15144 Araas ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15145 Ritageorge ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15146 Halpov ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15147 Siegfried ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15148 Michaelmaryott ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 15149 Loufaix ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 15150 Salsa ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 15151 Wilmacherup ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 15152 - ||  || 29 martie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15153 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15154 ||  || 27 martie 2000 || Kushiro || , 
|-
| 15155 Ahn ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15156 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15157 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15158 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15159 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15160 Wygoda ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15161 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15162 - ||  || 5 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 15163 ||  || 2 aprilie 2000 || Kushiro || , 
|-
| 15164 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15165 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15166 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15167 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 15168 - || 2022 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15169 - || 2629 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15170 - || 2648 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15171 - || 2772 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15172 - || 3086 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15173 - || 3520 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15174 - || 4649 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15175 - || 6113 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15176 - || 6299 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15177 - || 6599 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15178 - || 7075 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15179 - || 9062 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15180 - || 9094 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15181 - || 9525 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15182 - || 9538 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15183 - || 3074 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15184 - || 3232 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15185 - || 4104 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15186 - || 2058 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15187 - || 2112 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15188 - || 3044 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15189 - || 3071 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15190 - || 3353 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15191 - || 4234 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15192 - || 5049 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15193 - || 5148 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15194 - || 2272 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15195 - || 2407 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15196 - || 3178 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15197 - || 4203 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 15198 - || 1940 GJ || 5 aprilie 1940 || Turku || L. Oterma
|-
| 15199 Rodnyanskaya || 1974 SE || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 15200 - || 1975 SU || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-